Cumpăna se poate referi la:

 Cumpăna, Constanța, localitate în România
 Râul Cumpăna, afluent al râului Argeș
 Cumpăna (companie), o companie din România
 cumpănă, o unealtă folosită la extragerea apei
 Cumpăna (film), un film din 1979 de Cristiana Nicolae

Vezi și 
 Râul Cumpănița, Argeș

Nume de familie:
 Ana Cumpănaș
 Ion Cumpănașu